Il doppio del torneo di tennis Westgate Printing Grand Slam Futures Tampa Bay 2007, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Il tabellone di doppio del Westgate Printing Grand Slam Futures Tampa Bay 2007, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2007, è stato vinto da Angelika Bachmann e Tetjana Lužans'ka (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Olga Vymetálková e Andrea Hlaváčková con il punteggio di 7-5, 6-2.

Teste di Serie

  Angelika Bachmann /  Tetjana Lužans'ka (campionesse)
  Julie Ditty /  Chanelle Scheepers (quarti di finale)

  Marie-Ève Pelletier /  Sunitha Rao (quarti di finale)
  Aleke Tsoubanos /  Story Tweedie-Yates (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Westgate Printing Grand Slam Futures Tampa Bay 2007